Zweig (von  ‚gegabelter Ast‘) bezeichnet:

 Zweig, in der Botanik ein von der Gabelung ausgehendes Teilstück eines Astes

Zweig ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Zweig (* 1924), deutscher Psychotherapeut
 Alexander Zweig (1881–1934), deutscher Arzt und medizinischer Schriftsteller
 Arnold Zweig (1887–1968), deutscher Schriftsteller
 Arnulf Zweig (1930–2016), US-amerikanischer Philosoph deutscher Herkunft
 Barbara Zweig (1866–1929), österreichische Dramatikerin
 Barry Zweig (1942–2020), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Beatrice Zweig (1892–1971), deutsche Malerin
 Ben Zweig (* 1992), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Egon Michael Zweig (1877–1949), Wiener Rechtsanwalt und Zionist
 Ferdynand Zweig (1896–1988), polnischer Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe
 Friderike Maria Zweig (1882–1971), erste Frau Stefan Zweigs
 Fritz Zweig (1893–1984), deutscher Dirigent, Pianist und Komponist
 George Zweig (* 1937), amerikanischer Physiker und Neurobiologe
 Hanna Zweig-Strauss (* 1931), Schweizer Ärztin und Historikerin
 Jason Zweig, US-amerikanischer Finanz- und Wirtschaftsjournalist
 Katharina Zweig (* 1976), deutsche Informatikerin und Hochschullehrerin
 Konrad Zweig (1904–1980), österreichisch-britischer Wirtschaftswissenschaftler
 Marie (Miriam) Zweig (1893–1972), deutsche Pianistin
 Max Zweig (1892–1992), deutscher Dramatiker
 Otto Zweig (1874–1942), Komponist
 Stefan Zweig (1881–1942), österreichischer Schriftsteller
 Stefan Jerzy Zweig (* 1941), polnischer Autor und Kameramann
 Stefanie Zweig (1932–2014), deutsche Schriftstellerin
 Wiebke Zweig (* 1982), deutsche Politikerin (CDU)

Siehe auch: